Ronan Farrow, politicien américain ; 
 Mia Farrow, (née en 1945), actrice et chanteuse ;  
 John Farrow, réalisateur, scénariste, producteur et acteur d'origine australienne ; 
 Yta Farrow, (née en 1974), chanteuse française ; 
 William G. Farrow (1918-1942), un pilote américain de la Seconde Guerre mondiale ; 
 Tisa Farrow (1951-), actrice américaine ; 
 Stephanie Farrow (1949-), actrice américaine ; 

Homonymie de patronyme